Agostino Vallini – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Carlo Vallini – poeta italiano
Gianluca Vallini – hockeista su ghiaccio italiano